Kombinace písmen M, O a V může mít více významů:

 Mezinárodní olympijský výbor – organizace s cílem obnovit tradici antických olympijských her
 .mov – přípona souboru pro označení formátu souboru QuickTime od společnosti Apple, multimediální kontejner

Externí odkazy